Роџерс има више значења:
 Округ Роџерс (Оклахома)
 Роџерс (Тексас)
 Роџерс (Арканзас)
 Роџерс (Минесота)
 Роџерс (Небраска)
 Роџерс (Охајо)
 Роџерс (Северна Дакота)